

Міста 
Тіно (Ісікава)
Тіно (Наґано)
Тіно (Ямаґата)

Острови 
 Тіно — острів у Лігурійському морі біля узбережжя Італії.